Якоб ван Сваненбург ( 1571, Лейден — 1638, Лейден) — нидерландский художник, представитель позднего маньеризма.

Жизнеописание 

Происходил из семьи художника Исаака Сваненбурга, что жил в городе Лейден. В семье было трое сыновей, все получили первые художественные навыки от отца. Возможно, Якоб отличался способностями, поэтому отец не встал у него на пути, когда сын отбыл на совершенствование мастерства в Италию.

Итальянский период 
В 1591 году Якоб прибыл в Италию. Пунктиром известно о его маршруте, что пролегал через известные художественные центры страны — Венеция, Рим, Неаполь.

Пребывание и труд в Неаполе были с 1605 по 1615 гг. Известно, что он брался за создание портретов, бытового жанра, религиозной живописи, мифологических и исторических композиции. Зрелые годы совпали с пребыванием в Неаполе. Художник взял в брак неаполитанку Маргариту Кордону.

Создание очередной картины «Танец ведьм» в стилистике картин Иеронима Босха вызвал скандал и донос в инквизицию.

В 1615 году, после десяти лет пребывания в Неаполе, художник отправился в Лейден, где жил два года. В 1618 году он опять прибыл в Неаполь, где забрал жену с детьми и отбыл на родину всей семьей.

Последние годы в Лейдене 

В Лейдене открыл собственную мастерскую, куда принимал учеников. По предположениям, среди них был и молодой Рембрандт, который никогда не посещал Италию. Есть сведения, что Якоб ван Сваненбург получил в Лейдене авторитет и стал успешным художником. Прославился созданием головокружительных, фантазийных картин депрессивного и апокалиптического характера.

Умер в Лейдене 16 октября 1638 году.

Произведения художника хранят музеи Голландии, Польши, Дании, Германии, России.

Ссылки 
 Биография художника (нем.)
 Биография на rkd.nl (нид.)

Художники Нидерландов
Родившиеся в Лейдене
Художники маньеризма
Художники XVII века